Tyler Anthony « Ty » Montgomery II, né le  à Jackson, est un américain, joueur de football américain, évoluant au poste de running back pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en National Football League (NFL).

Au niveau universitaire, il a joué pendant quatre saisons en NCAA Div. I FBS pour les Cardinal de Stanford représentants l'université Stanford.

Montgomery est sélectionné comme wide receiver par les Packers de Green Bay en  choix global lors du troisième tour de la draft 2015 de la NFL. Pour la saison 2016, il est déplacé au poste de running back. Il y reste jusqu'en milieu de saison 2018 où il termine la saison chez les Ravens de Baltimore. Il est ensuite transféré chez les Jets pour la saison 2019.

Biographie

Statistiques

Universitaires 

|-
| 2011 (Pac-12) || Cardinal de Stanford ||  || 13 || 24 || 350 || 14,6 || 2 || 2 || 42 || 21 || 1 || 1~ || 0
|-
| 2012 (Pac-12) || Cardinal de Stanford ||  || 11 || 26 || 213 || 8,2 || 0 || 1 || −11 || −11 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013 (Pac-12) || Cardinal de Stanford |||  || 14 || 61 || 958 || 15,7 || 10 || 13 || 159 || 12,2 || 2 || 0 || 0
|-
| 2014 (Pac-12) || Cardinal de Stanford |||  || 11 || 61 || 604 || 9,9 || 3 || 23 || 144 || 6,3 || 1 || 0 || 0

| 49 || 172 ||  || 12,4 || 15 || 39 || 334 || 8,6 || 4 || 1~ || 0

Légende : 
~ Nombre de fumble forcé et recouvert

Professionnelles 

|-
| 2015 || Packers de Green Bay || 6 || 15 || 136 || 9,1 ||- 2 || 3 || 14 || 4,7 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016 || Packers de Green Bay || 15 || 44 || 348 || 7,9 || - 0 || 77 || 457 || 5,9 || 3 || 2 || 1
|-
| 2017 || Packers de Green Bay || 8 || 23 || 173 || 7,5 || 1 || 71 || 273 || 3,8 || 3 || 0 || 0
|-
| rowspan="2" | 2018 || Packers de Green Bay || 7 || 15 || 170 || 11,3 || 0 || 26 || 105 || 4 || 1 || 2 || 1
|-
| Ravens de Baltimore || 6 || 10 || 65 || 6,5 || 0 || 15 || 83 || 5,5 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019 || Jets de New York || ? || colspan="4" | Saison en cours || colspan="4" | Saison en cours || ||

| 36|| 97|| 827 || 8,5 || 3 || 177 || 849 || 4,8 || 7 || 4 || 2

|6 || 10 || 65 || 6,5 || 0 || 15 || 83 || 5,5 || 0 || 0 || 0

| 42 || 107 || 892 || 8,3 || 3 || 192 || 932 || 4,9 || 7 || 4 || 2

|-
| 2016 || Packers de Green Bay || 3 || 10 || 77|| 7,7 ||0 || 28|| 91 ||  3,6 || 2 || 0 || 0
|-
| 2018 || Ravens de Baltimore || 1~ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

| 4 || 10 || 77|| 7,7 || 0 || 28 || 91 || 3,6 || 2 || 0 || 0

Légende :

~ : A joué le match en équipes spéciales (retours de kicks/punts) : 6 retours pour 106 yards gagnés, moyenne de 17,7 yards/course, 0 TD.

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Jackson (Mississippi)
Joueur américain de football américain
Running back
Joueur de football américain du Cardinal de Stanford
Choix de draft des Packers de Green Bay
Joueur des Packers de Green Bay
Joueur des Ravens de Baltimore
Joueur des Jets de New York
Joueur des Saints de La Nouvelle-Orléans
Joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre